Regierung Mayr steht für:

 allgemein die Regierungszeiten 1920–21 des christlichsozialen Bundeskanzlers Michael Mayr 
 das Übergangskabinett um die Ausrufung der Republik Österreich Juli bis November 1920, Staatsregierung Mayr I
 das Übergangskabinett November 1920 bis Juni 1921, Bundesregierung Mayr II